Wenezuela po raz pierwszy wzięła udział w letnich igrzyskach olimpijskich w 1948. Od tego czasu Wenezuelczycy startowali na wszystkich igrzyskach, zdobywając 19 medali.

Medale dla Wenezueli na letnich igrzyskach olimpijskich

Medale według igrzysk

Medale według dyscyplin sportowych

Bibliografia 
 

Wenezuela na igrzyskach olimpijskich